Clément Mathieu peut faire référence à :
 Clément Mathieu, évêque français ;
 Clément Mathieu, pédologue français.